Гуго IV — король Кіпру
 Гуго IV — герцог Бургундії